Рубьяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 100,67 км². Население 1583 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе